Боніно () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Емма Боніно (1948) — італійська державний і політичний діяч.
 Ернесто Боніно (1899—1984) — італійський футболіст.
 Нік Боніно (1988) — американський хокеїст.

Італійські прізвища